Выборково — название населённых пунктов:

Россия 
 Выборково — деревня в Усть-Кубинском районе Вологодской области.
 Выборково — деревня в Павловском районе Нижегородской области.